Captain Black (Catch-22), een personage uit Joseph Hellers roman Catch-22
Captain Black (Captain Scarlet), een personage uit de twee Captain Scarlet series.
Captain Black (sigaar), een sigarenmerk.
Captain Black (2017), Amerikaanse film uit 2017